De Deuteropoda of 'geleedpotigen van de bovenste stamgroep' zijn een voorgestelde clade van uitgestorven geleedpotigen waarvan de leden zich onderscheiden door een anatomische reorganisatie van het kopgebied, namelijk het verschijnen van een gedifferentieerd eerste aanhangselpaar (het 'deutocerebrale' paar), een uit meerdere segmenten bestaande kop en een hypostome/labrum-complex.

De clade bevat alle levende geleedpotigen (dat wil zeggen cheliceraten en mandibulaten) evenals verschillende fossiele groepen die deze kenmerken delen (bijvoorbeeld fuxianhuiiden, megacheiraniden en Artiopoda), terwijl andere fossiele groepen die meer 'basaal' of 'primitiever' zijn (bijvoorbeeld Lobopodia).

Eigenschappen definiëren 
Leden van Deuteropoda worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een gedifferentieerd labrum en een gedifferentieerd eerste 'deutocerebrale' paar aanhangsels. Daarentegen hebben lobopoden (onderdeel van de 'onderste stamgroep') en onychophoriden een paar pre-oculaire of 'protocerebrale' aanhangsels, die vermoedelijk zijn geëvolueerd tot het labrum van moderne levende geleedpotigen.

Fylogenie 
Het cladogram hieronder is een vereenvoudigde samenvatting van de panarthropode fylogenie, rekening houdend met het onderscheid tussen 'geleedpotigen van de onderste stamgroep' en 'geleedpotigen van de bovenste stamgroep', evenals twee nieuwe fossielen waarvan is vastgesteld dat ze de vroegste takken van Deuteropoda zijn.

Uitgestorven geleedpotigen